Ка́ськів — українське прізвище. Відомі носії:
 Каськів Богдан Дмитрович (*1941) — український скрипаль і педагог, професор, заслужений діяч мистецтв України (2006), батько Олега Каськіва.
 Каськів Владислав Володимирович (*1973) — український політик, народний депутат України 6-го скликання, член фракції Блоку «Наша Україна — Народна самооборона».
 Каськів Михайло Володимирович (*1950) — український педагог.
 Каськів Олег Богданович (*1978) — український скрипаль (Україна-Швейцарія), асистент класу скрипки в Міжнародній Академії Є. Менухіна (Швейцарія), викладач класу скрипки в Женевській консерваторії.
 Каськів Олег Володимирович (*1973) — церковний діяч, науковець, митрофорний протоієрей, ректор Івано-Франківської духовної семінарії ім. св. свщмч. Йосафата.

Українські прізвища
Прізвища на -ів